Jiří II. (19. července 1890 Tatoi, Řecko – 1. dubna 1947 Athény, Řecko) byl řecký král v letech 1922–1924 a 1935–1947).

Byl nejstarším synem Konstantina I. a jeho manželky Žofie Pruské. V roce 1921 se jeho manželkou stala Alžběta, dcera rumunského krále Ferdinanda I. (manželství, které v roce 1935 skončilo rozvodem, bylo bezdětné). O rok později nastoupil po abdikaci svého otce na trůn.

Po neúspěšném pokusu o royalistický převrat v říjnu 1923 odešel do rumunského exilu a v roce 1924 parlament prohlásil Řecko republikou. Po období plném politických krizí se však v plebiscitu konaném roku 1935 vyslovila většina obyvatel pro obnovení monarchie a Jiří II. se tak opět dostal k moci. V té době byl jmenován ministerským předsedou Ioannis Metaxas, který provedl v zemi státní převrat, rozpustil parlament a zakázal jakékoli politické strany.

V říjnu 1940 provedla Itálie útok na severní hranice Řecka. Řecká armáda, ač byla vyzbrojena skromněji než italské jednotky, přešla do protiútoku a po prolomení linie se řecké jednotky probojovaly až 50 km od města Berat na albánském území. Avšak po obsazení Jugoslávie v roce 1941 přišly Itálii na pomoc německé jednotky. Po bleskovém tažení prorazily obranné postavení řeckých vojsk a zaútočily na Metaxasovu linii z týlu. Jiří II. odešel do anglického exilu. Po válce došlo k občanské válce a v plebiscitu v roce 1946 se vyslovilo 69 % obyvatel pro znovuobnovení monarchie. Král Jiří II. se opět chopil moci, o rok později však umírá a na trůn usedá jeho bratr Pavel.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas
 Genealogy.euweb

Jiří II. Řecký
Jiří II. Řecký
Jiří II. Řecký
Jiří II. Řecký
Jiří II. Řecký
Narození v Athénách
Úmrtí v Athénách
Pohřbení v Tatoi
Narození 19. července
Narození v roce 1890
Úmrtí 1. dubna
Úmrtí v roce 1947
Muži
Glücksburkové (Řecko)